Miskolczy Márton (1763–1848) püspök
 Miskolczy Márton (1805–1861) római katolikus plébános